Harriet:
  — американская рок-группа.

Корабли

См. также 
 Харриет